Kangiusap Ilua bezeichnet:
 Kangiusap Ilua (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangiusap Ilua (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland